Het ATP-toernooi van Dubai 2009 (met de officiële naam Barclays Dubai Tennis Championships 2009) werd gespeeld van 23 tot en met 28 februari 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

De titelhouder, de Amerikaan Andy Roddick, deed niet mee aan het toernooi. Dit uit protest tegen het besluit van de organisatie om de Israëlische Shahar Peer niet mee te laten doen in het vrouwentoernooi. Ook toppers zoals Rafael Nadal en Roger Federer ontbraken, dit vanwege blessures.

De als eerste geplaatste Serviër Novak Đoković won de titel. In de finale versloeg hij de als vierde geplaatste Spanjaard David Ferrer in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai